TUT — аббревиатура:
Taiyuan University of Technology (Тайюаньский технологический университет)
Tallinn University of Technology
Tampere University of Technology
Tokyo University of Technology
Toyohashi University of Technology
Tshwane University of Technology
Time under tension
Алтайские языки (ISO 639 alpha-3, tut)
TUT — EP группы Limp Bizkit.
 TUT.BY — белорусский интернет-портал.

См. также 
Тут